Суперліга Албанії 2008–2009 — 70-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном стала Тирана.

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Фламуртарі взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2009—2010 як переможець Кубку Албанії 2008—2009.

Позначення:

Результати

Тури 1-22

Тури 23-33

Плей-оф 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 травня 2009

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 травня 2009

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Албанії на soccerway 
 Суперліга Албанії на rsssf  

2008—2009
Албанія
Албанія